Mattistjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mattistjärnarna (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,31 ha)
Mattistjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706943-133414), sjö i Åre kommun,  (6,39 ha)
Mattistjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (4,5 ha)
Mattistjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (0,8 ha)
Mattistjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun, 
Mattistjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,

Se även
Mattestjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn